Sulzberg kan syfta på:

 Sulzberg (Oberallgäu), en ort och kommun i Bayern, Tyskland
 Sulzberg, Vorarlberg, en ort och kommun i Österrike